Popielarnia peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Mazovie
 Popielarnia, un village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Popielarnia, un village du powiat de Żyrardów

dans la voïvodie de Łódź
 Popielarnia, un village 

dans la voïvodie de Lublin
 Popielarnia, un village